Neẓāmi-ye Ganjavī – poeta persiano medievale
Nizami – comune dell'Armenia, nella provincia di Ararat
 Nizami – villaggio dell'Azerbaigian nel distretto di Goranboy
 Nizami – villaggio dell'Azerbaigian nel distretto di Sabirabad
 Nizami – villaggio dell'Azerbaigian nel distretto di Goygol
 Nizami – stazione della Linea 2 della Metropolitana di Baku
 3770 Nizami – asteroide della fascia principale
 Museo Nizami della letteratura azera – situato a Baku